

Жінки 
 Колтакова Меланія Юхимівна (1904 — ?) — колгоспниця, ланкова, Герой Соціалістичної Праці.
 Колтакова Надія Вікторівна (* 1992) — російська футболістка, захисниця. Виступає за збірну Росії.

Чоловіки 
 Колтаков Дмитро Сергійович (* 1990) — російський спортсмен, чемпіон світу з мотоперегонів на льоду.
 Колтаков Микола Володимирович (* 1983) — український спортсмен, спортивний журналіст, майстер спорту України міжнародного класу.
 Колтаков Сергій Михайлович (1955—2020) — радянський та російський актор театру і кіно.

російські прізвища